Encores – album di Stan Kenton del 1950
Encores – album di Patsy Cline del 1963
Encores  – album di Berdien Stenberg del 1985
Encores  – EP dei Dire Straits del 1993